Brzezińcy herbu Doliwa – polski ród szlachecki
 Brzezińcy herbu Gryf – polski ród szlachecki
 Brzezińcy herbu Lubowla – polski ród szlachecki
 Brzezińcy herbu Łabędź – polski ród szlachecki
 Brzezińcy herbu Poraj – polski ród szlachecki
 Brzezińcy herbu Radwan – polski ród szlachecki
 Brzezińcy herbu Trąby – polski ród szlachecki